Hollström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Einar Hollström (1909–1979), läkare
 Gunnar Hollström (1920–2016), arkitekt
 Gösta Hollström (1884–1976), militär

Se även 
 Hollströmska magasinet

Svenska efternamn